Ната́лья Алекса́ндровна Защи́пина () — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1972).

Биография 
В возрасте четырёх лет Наталья была отобрана режиссёром Виктором Эйсымонтом для съёмок в фильме «Жила-была девочка». Наташа сыграла роль Кати — маленькой блокадницы, пережившей весь ужас блокады Ленинграда. Так состоялся её актёрский дебют в кино. Пока девочка росла, приглашения на съёмки следовали одно за другим, и Наталья снималась довольно много: в 1945 году Наташа снялась в роли Лидочки в фильме Ильи Фрэза «Слон и верёвочка» (в том фильме она снималась вместе с Фаиной Раневской), в 1948 году — фильм «Первоклассница» Ильи Фрэза, в 1949 году — «У них есть Родина» Александра Файнциммера. Оценивая успех данных картин, деятели искусств Слава Цукерман и Борис Парамонов называли девочку «советской Ширли Темпл».

Ближе к окончанию школы Наталья стала задумываться о своей профессии. Мама настаивала на том, чтобы Наталья шла учиться на пианистку, но сама Наталья мечтала о профессии актрисы. Вместе со своими друзьями стала пробовать поступать в театральные вузы Москвы, но её преследовали неудачи — в приёмных комиссиях считали, что девушка избалована кино.

В 1954 году, глубокой осенью, она поступила на актёрский факультет ВГИКа, на курс Ольги Пыжовой. При поступлении пришлось скрыть свой кинематографический опыт, и педагог узнала, что на её курсе учится довольно известная юная киноактриса, лишь на втором курсе. Вуз окончила в 1961 году.

Наталья после ВГИКа решила идти не на «Мосфильм», а пошла в театр. Её сразу приняли в Московский академический театр сатиры. Главный режиссёр театра Валентин Плучек сразу поставил молоденькой актрисе условие: сначала она должна стать хорошей актрисой, а до тех пор, пока этого не произойдёт, сниматься нельзя. И Наталья не принимала ни одного предложения сниматься, хотя таких было много. Однако в конце 1960-х годов поток приглашений сниматься иссяк. Её появления после этого эпизодичны или связаны с переносом на телеэкран спектаклей Театра сатиры.

В 1961 году была одной из первых ведущих КВН. Позже вела КВН с Александром Масляковым. Также подарила свой голос иностранным мультипликационным персонажам главных героев диснеевских мультсериалов: бурундуку Чипу из «Чип и Дейл спешат на помощь», миссис Клювдии из «Утиных историй» и Миранде из «Чокнутого».

 Первый муж — Евгений Котов, директор киностудии имени Горького.
 Второй муж — Юрий Бугна, художник.
 Сын — Михаил.
 Третий муж — Борис Кумаритов (1939—2000), советский и российский актёр.

Творчество

Роли в кино 
  — Жила-была девочка — Катя
  — Слон и верёвочка — Лидочка
  — Первоклассница — Маруся Орлова
  — У них есть Родина — Ира Соколова
  — В степи — Оля Чумакова
  — Дети партизана — Олеся Гречная
  — Ваня — Лена Крыльцова
  — Евдокия — Катя
  — Маяковский смеётся, или Клоп-75
  — Это мы не проходили — Нина Красикова, мать Мити
  — Love-сервис — сотрудница фирмы
  — Детектив по-русски — тёща Ивана
  — Жизнь кувырком — соседка
  — Усадьба — бомжиха
  — Вероника не придёт — Люба, секретарша Вероники (пожилая)
  — Игрушки — Елизавета Павловна Суворова
  — А у нас во дворе… (2 сезон) — Тамара Павловна, консьержка

Роли в театре Сатиры 
 1968 — «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» — мама / фрекен Бок
 2018 — «Где мы?!…» Родиона Овчинникова — вторая мать

Снятые с репертуара
 1973 — «Пеппи Длинныйчулок» — Пеппи
 1974 — «Маленькие комедии большого дома» — Жена
 2000 — «Неаполь — город миллионеров» — Ассунта, племянница Аделаиды
 2002 — «Игра» — госпожа Атуева
 2010 — «Как пришить старушку» — страховой агент
 2011 — «Вечерний выезд общества слепых» — степенная бабушка с внуком в коляске
 2013 — «Дураки» — торговка

Озвучивание

Мультфильмы 
 1948 — Цветик-семицветик — Женя

Радиоспектакли 
 1978 — Невероятные приключения Буратино и его друзей — лиса Алиса

Дубляж и закадровое озвучивание

Телесериалы 
 1990—1991 — Твин Пикс — Кэтрин Мартэлл (Пайпер Лори), Сара Палмер (Грейс Забриски), Норма Дженнингс (Пегги Липтон), Леди С Поленом (Кэтрин Э. Коулсон), Надин Хэрли (Уэнди Роби) (закадровый перевод студии кинопрограмм РГТРК «Останкино», 1993—1994 гг.)

Мультсериалы 
 1987—1990 — Утиные истории — миссис Клювдия (за исключением серии «Скрудж разоряется»), корреспондент Вебра Уолтерс, Золотко Голди, Мамаша Гавс (за исключением серий «Похитители роботов», «Герой по найму», «Племянники против Купидона» и «Клуб миллиардеров братьев Гавс»), миссис Крякшелл (за исключением серии «Скрудж — синий воротничок»), Гэндра Ди (в дубляже 1994 года), эпизодические и второстепенные персонажи (дубляж Телевизионной студии кинопрограмм 1990—1991 гг., 52 серии, студии кинопрограмм РГТРК «Останкино» 1992 г., 26 серий, студии «Нота» и студии «Пифагор» по заказу РТР 1994 г., 13 серий)
 1989—1990 — Чип и Дейл спешат на помощь — Чип, Кэти Камамбер (в серии «Родительское благоразумие — в сторону»), эпизодические и второстепенные персонажи (дубляж Телевизионной студии кинопрограмм 1990—1991 гг., 52 серии)
 1992—1994 — Русалочка — мама Себастьяна (дубляж студии «Пифагор» по заказу РТР, 1995 г.)

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (6 марта 1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии.
 Заслуженная артистка РСФСР (1972).

Примечания

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте Театра сатиры (старая версия сайта)
 Наталия Защипина. Жила-была девочка (журнал «Караван историй», сентябрь 2016 г.)
 Наталья Защипина. «Я зря поверила Плучеку» (журнал «Театрал», 1 июня 2005 г.)
 Та самая «Первоклассница» («Литературная газета», 16 сентября 2015 г.)

Телеинтервью:
 «Рождённые в СССР» («Ностальгия», 2016 г.)
 «Мой герой» («ТВ Центр», 14 декабря 2016 г.)
 «Привет, Андрей!» Тема — «День знаний» (с 1:04:37) («Россия-1», 1 сентября 2018 г.)

Дети-актёры СССР
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Московский театр сатиры
Ведущие КВН